Mule kan syfta på:

Mule (kroppsdel) – kroppsdel på bland annat häst
M.U.L.E. – ett tv-spel
MULE – en typ av militärt fordon
Mule (ort) – ort i Trøndelag, Norge

Se även
 Mula